The Bubble – documentario del 1920
The Bubble – film del 1966 diretto da Arch Oboler
The Bubble – film del 2002 diretto da Nicos Perakis
The Bubble – cortometraggio di animazione del 2005 diretto da Brandon Scott Jensen
The Bubble – film del 2006 diretto da Eytan Fox
Nella bolla (The Bubble) – film del 2022 diretto da Judd Apatow